Thomas Becker kan syfta på:

Thomas Becker (kanotist född 1967)
Thomas Becker (kanotist född 1990)